Výraz Triglav může znamenat:

 Triglav, nejvyšší hora Slovinska
 Triglav (národní park), národní park ve Slovinsku
 Triglav (též Trihlav), slovanský bůh
 Triglav (pojišťovna)